Mantua (wł. Mantova) – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Mantua
 Mantua – miasto i gmina na Kubie
Miejscowości w USA:
 Mantua – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Mantua – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
 Mantua – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Gminy w USA:
 Mantua (ang. Mantua Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Mantua (ang. Mantua Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Mantua (ang. Mantua Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage